RJA steht für:
 die Fluggesellschaft Royal Jordanian (ICAO-Code)
 Powiat Jarosławski in der Woiwodschaft Karpatenvorland (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung